USS Sterett je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Sterett (DD-27) 
 USS Sterett (DD-407)
 USS Sterett (DDG-104)
 USS Sterett (DLG-31)

Sterett